Fritz Leonhardt, (1909, Stuttgart  1999, Stuttgart), um influente engenheiro civil alemão
 Gustav Leonhardt, (1928, 's-Graveland  2012, Amesterdão), um consagrado tecladista
 9903 Leonhardt, (asteróide 9903), um asteróide da cintura principal
 Paul Saladin Leonhardt, um jogador de xadrez com diversas participações em competições internacionais
 Rui da Silva Leonhardt, (1958, Horizontina  2011, Porto Alegre), um cantor e compositor brasileiro de música regional gaúcha

Sobrenomes da língua alemã